Замки играли важную военную, экономическую и социальную роль в Великобритании и Ирландии начиная самого своего появления после Нормандского завоевания Англии в 1066 году. Хотя в 1050-х годах в Англии было построено несколько замков, норманны начали активно возводить замки по типу мотт и бейли, чтобы эффективно контролировать недавно завоёванные территории в Англии и Валлийских марках. В протяжении XII века норманны стали строить больше каменных замков с характерным квадратным донжоном, которые были важны как военном, так и политическом отношении. Королевские замки осуществляли контроль за ключевыми городами и экономически важными лесами, в то время как баронские замки использовались норманнскими лордами для управления обширными владениями. В начале XII века король Давид I пригласил англо-нормандских лордов в Шотландию, чтобы те помогли ему заселить и оборонять такие области королевства, как Галлоуэй; откликнувшиеся лорды привезли с собой технологии по возведению замков, и на юге королевства появились деревянные замки. После Нормандского вторжения в Ирландию в 1170-х годах при Генрихе II Плантагенете были заложены новые замки. 

В XII веке замки постепенно становились всё более изощрёнными и удобными в военном отношении, что резко осложнило проведение осад в Англии. В то время как в Ирландии и Уэльсе замковая архитектура следовала за английской, Шотландия практически перестала возводить большие замки после смерти Александра III, отдав предпочтение более компактным рыцарским башням. В последующие годы рыцарские башни также распространились на севере Англии и Ирландии. После падения последних валлийских государств в 1270-х годах, король Эдуард I построил в Северном Уэльсе ряд мощных в военном отношении замков. К XIV веку замки стали всё больше сочетать в себе оборону и роскошь, обзаведясь великолепными жилыми помещениями и продуманными садами и парками.

Многие королевские и баронские замки пришли в упадок, так что к XV веку лишь некоторые из них продолжали использоваться в оборонительных целях. Некоторые замки в Англии и Шотландии были перестроены во дворцы эпохи Возрождения, в которых аристократы любили устраивать пышные пиры. Однако строительство и содержание таких дворцов было по карману разве что членам королевской семьи и самым богатым баронам Позднего Средневековья. Хотя пороховое оружие использовалось для защиты замков с конца XIV века и позже, в XVI веке стало очевидно, что артиллерию можно использовать и для атаки на осаждённый замок; единственной проблемой оставалась транспортировка орудий. Чтобы справиться с новой угрозой, защита прибрежных замков вокруг Британских островов была усилена, но в конце XVI века инвестиции на их содержание снова сократились. Тем не менее, замки играли ключевую роль в Англии во время гражданских и религиозных конфликтов на Британских островах в 1640-х и 1650-х годах. Современные оборонительные сооружения были добавлены к уже существующим средневековым укреплениям, и во многих случаях укреплённые замки успешно выдерживали не одну осаду. После того, как Оливер Кромвель ввёл тяжёлую осадную артиллерию в Ирландию в 1649 году, полезность замков в войне сошла на нет. В то же время в Шотландии популярные рыцарские башни оказались непригодными для защиты от артиллерии, хотя большие крупные крепости, такие как Эдинбургский замок, оказали сильное сопротивление. В конце войны многие замки были разрушены, чтобы не допустить их возможное использование в будущем.

В последующие годы замки всё меньше использовались для военных нужд, хотя в некоторых перестроенных замках в Шотландии и ключевых приграничных районах долгие годы стояли гарнизоны, в том числе и во время Второй мировой войны. Некоторые замки использовались как окружные тюрьмы, пока Парламент не закрыл большинство из них в XIX веке. Какое-то время в начале XVIII века замковой предпочитали Палладиеву архитектуру, но затем замки вновь стали важной культурной и социальной особенностью Англии, Уэльса и Шотландии и часто «улучшались» в XVIII и XIX веках. Такая реконструкция угрожала сохранности средневековых сооружений, так что сегодня замки на Британских островах охраняются законом. Будучи популярными туристическими достопримечательностями, замки составляют ключевую часть индустрии культурного наследия.

Примечания

Литература

Ссылки 

 English Heritage
 The National Trust for Scotland
 An Taisce, the National Trust for Ireland
 The Castle Studies Group
 A photo record of Castles in England, Scotland, Wales and Ireland